Татьяна Пискарёва:
 Пискарёва, Татьяна Анатольевна (род. 1976) — украинская певица, композитор, заслуженный артист Украины (2003). 
 Пискарёва, Татьяна Викторовна (1947—2010) — советский работник культуры и музеевед, создатель детских музеев «Дом сказок „Жили-Были“».